Les Runcinida sont un ordre de mollusques de la sous-classe des Heterobranchia.

Liste des super-familles et familles 
Selon  :
 super-famille des Runcinoidea H. Adams & A. Adams, 1854
 famille des Ilbiidae Burn, 1963 -- 1 genre (2 espèces)
 famille des Runcinidae H. Adams & A. Adams, 1854 -- 8 genres

Références taxinomiques

Notes et références 

Opisthobranchia